

Informatica 
 Google Calendar
 Mozilla Calendar
 Windows Calendar
 Windows Live Calendar

Cinema 
 Calendar, film del 1993 di Atom Egoyan

Altri progetti

Pagine correlate 
 Calendario (disambigua)